1-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские и стрелковые корпуса 
 1-й армейский корпус (Австро-Венгрия)
 1-й армейский корпус (Босния и Герцеговина)
  — армейский корпус Британской армии, существовавший как активное формирование на протяжении более 80 лет — со времени Первой мировой войне до конца "холодной войны".
Во время  в  Британской армии существовал корпус с таким же номером и наименованием — "1-й корпус (I Corps)"
 1-й Донецкий корпус (РПАУ)
 1-й армейский корпус (Казахстан)
 1-й Краинский корпус — формирование Вооружённых сил Республики Сербской
 1-й армейский корпус (Украина)
 1-й армейский корпус (Великая армия)
  впервые был сформирован перед Первой мировой войной. Во время Второй мировой войны участвовал во Французской кампании в 1940 году, на средиземноморских островах Корсика и Эльба в 1943-1944 годах, а также в кампании по освобождению Франции в 1944 году и вторжению в Германию в 1945 году.
  —  крупное подразделение французской армии во время франко-прусской войны 1870 года. С 1 августа 1870 года 1-й армейский корпус входил в состав , а с 17 августа — .
  — подразделение сухопутных войск Вооружённых сил Франции.
 
 1-й армейский корпус (ДНР)
 1-й чехословацкий армейский корпус
 1-й Пролетарский корпус (НОАЮ) — формирование НОАЮ (Югославия)
 1-й Донецкий армейский корпус — формирование Вооружённых сил Российской Федерации
Германия
 1-й армейский корпус (вермахт)
  — формирование прусской, а затем германской имперской армий с XIX века до Первой мировой войны.
  — формирование германской имперской армии, принимавшее участие в Первой мировой войне.
  — формирование Баварской армии (составная часть германской имперской армии до и во время Первой мировой войны.
  — формирование Баварской армии (составная часть германской имперской армии во время Первой мировой войны.
 1-й армейский корпус (ФРГ)

Индия
  — формирование британской индийской армии, принимавшее участие в Первой мировой войне.
  — формирование Сухопутных войск Индии, существующее с 1965 года по настоящее время.

Российская империя
 1-й пехотный корпус — формирование РИА во времена наполеоновских войн.
 1-й гвардейский корпус (Российская империя)
 1-й армейский корпус (Российская империя)
 1-й Кавказский армейский корпус (Российская империя)
 1-й Сибирский армейский корпус (Российская империя)
Белое движение
 1-й армейский корпус (ВСЮР) — формирование Добровольческой армии, ВСЮР, Русской армии в Крыму.
 1-й Волжский армейский корпус (Белое движение)

 СССР
 1-й особый гвардейский стрелковый корпус (СССР)
 1-й стрелковый корпус (1-го формирования)
 1-й стрелковый корпус (2-го формирования)
 1-й армейский корпус (СССР)

 США
 1-й корпус Потомакской армии
 1-й корпус Северовирджинской армии
 1-й армейский корпус (США)
  — формирование Армии США, существовавшее в 1898 — 1899 годы и принимавшее участие в испано-американской войне.
  — формирование Армии США, существовавшее в 1966 — 1971 годах и принимавшее участие в войне во Вьетнаме.
  — один из трёх корпусов Сухопутных войск Австралии, сформированных во время Второй мировой войны. Это был основной австралийский оперативный корпус на протяжении большей части войны. Различные австралийские и другие союзнические подразделения в разное время перешли под его контроль. В 1940-1942 годах корпус базировался на Средиземноморском и Ближневосточном театре боевых действий и контролировал силы, действовавшие против немцев, итальянцев, а затем французов Виши в Северной Африке, Греции и Сирии–Ливане.

 Другие
  — смешанный австралийско-новозеландский корпус, существовавший в 1916 — 1917 годах и принимавший участие в Первой мировой войне.
  — формирование , принимавшее участие как в Первой, так и во Второй мировых войнах.
  — формирование Сухопутных войск Канады, принимавшее участие во Второй мировой войне.
  — формирование Сухопутных войск Финляндии, принимавшее участие в Советско-финляндской войне 1939—1940 годов.
 . Корпус был сформирован 13 августа 1941 года, во время наступательной фазы Войны-Продолжения. Задачей корпуса было взять Сортавалу и уничтожить советские войска внутри треугольника Лахденпохья-Пюхяярви. Корпус выполнил свою задачу и находился в зоне ответственности фронта на перешейке до 1 февраля 1942 года, после чего корпус был переброшен в Восточную Карелию, где 10 февраля 1942 года был сформирован V корпус.
  — формирование Сухопутных войск Греции, созданное в декабре 1913 года. Первоначально базировался в Афинах и охватывал южную Грецию. С 1962 года корпус отвечал за прикрытие северо-западных границ Греции (Эпир и Западную и Центральную Македонию). Корпус был расформирован в 2013 году.
  — формирование Сухопутных войск КНДР. Штаб-квартира корпуса расположена в уезде Хвеян (회양군, 淮陽郡) провинции Канвондо. Корпус был создан в 1950 году в составе 5000 человек.
  — формирование Османской армии, сформированное в 1911 году, во время османских военных реформ и состоявшее из этнических албанцев.
 , также известный как 1-й ударный корпус, формирование Сухопутных войск Пакистана, действующее с 1958 года. Штаб-квартира корпуса расположена в Мангле, округ Мирпур, Азад Кашмир.
 1-й Польский корпус Голубой армии. Состав корпуса: 1-я и 2-я стрелковые дивизии, 1-й тяжёлый артиллерийский полк.
 , с 1942 г. — 1-й танково-механизированный корпус () был тактическим соединением Польских вооружённых сил на Западе во время Второй мировой войны.
  был создан 24 июля 1950 года, незадолго до битвы за Пусанский периметр.
  (1960-е – 1975) был корпусом Вооружённых сил Республики Вьетнам
 1-й Волынский корпус Украинской державы  — воинское соединение в Армии Украинской Народной Республики, созданное 17-29 апреля 1918 года (после 29 апреля 1918 в Армии Украинской державы) в Волынской губернии во время Гражданской войны в России. Управление корпуса являлось управлением военного округа и соответственно командир корпуса имел права командующего войсками военного округа.
 1-й Украинский корпус (1 У.к., ) — украинизированное общевойсковое воинское формирование, созданное в ходе «демократизации» армии в России в августе 1917 года на базе 34-го армейского корпуса генерал-лейтенанта П. П. Скоропадского. После Октябрьской революции 1-й Украинский корпус вошёл в состав армии УНР, в январе 1918 года прекратил существование.
  () — корпус Галицкой армии в 1919-1920 годах.
  — полевое корпусное формирование Сухопутных войск Шри-Ланки. Штаб корпуса находится в Килиноччи в Северной провинции. Корпус был сформирован 17 октября 2021 года путём объединения Резервных ударных сил, подразделений специального назначения и бывшего .
 () — региональное воинское формирование Сухопутных войск Азербайджана. Корпус создан 3 марта 1992 года.
 () — региональное воинское формирование Вооружённых сил Армении. Дислоцирован в городе Горис, на востоке Сюникской области. Корпус создан 20 июня 1996 года.
  — воинское формирование Вооружённых сил Швейцарии. Корпус состоял из нескольких дивизий, бригад и частей непосредственно корпусного подчинения. 1-й армейский корпус (1-й полевой армейский корпус — с 1961 года) существовал с 1891 по 2003 годы.
 . Корпус был сформирован в 1958 году из частей того, что позже стало 2-м музыкальным корпусом Люфтваффе в Карлсруэ, а в марте 1959 года был переведен в Нойбиберг. 26 октября 2011 года федеральным министром обороны в рамках реформы Бундесвера было объявлено о роспуске Музыкального корпуса. Расформирование корпуса состоялось 30 июня 2014 года.
 1-й музыкальный корпус военного округа (Германия)
  () — корпус Королевской итальянской армии в 1877-1943 годах.
  — корпус Королевской армии Нидерландов в период времени с 15 ноября 1952 года по 18 июля 1995 года.

Танковые и механизированные корпуса 
 СССР
 1-й механизированный корпус (1-го формирования) (СССР)
 1-й механизированный Красноградский Краснознамённый корпус
 1-й танковый Инстербургский Краснознамённый корпус
 1-й гвардейский механизированный Венский орденов Ленина и Кутузова корпус
 1-й гвардейский танковый Донской ордена Ленина, Краснознамённый, ордена Суворова корпус
 США
  — формирование Армии США, существовавшее в период времени с 1940 по 1943 годы и принимавшее участие во Второй мировой войне.
 Германия
 1-й танковый корпус СС

Кавалерийские корпуса 
 1-й гвардейский кавалерийский Житомирский Краснознамённый корпус имени Совета Народных Комиссаров Украинской ССР
 1-й кавалерийский корпус Червонного казачества
 1-й Кавказский кавалерийский корпус
 1-й корпус резервной кавалерии (Великая армия)
 1-й кавалерийский корпус (до 14.01.1942 – Отдельный кавалерийский корпус) в марте 1942 г. расформирован
  — формирование немецкой армии, принимавшее участие в Первой мировой войне. Корпус был сформирован по мобилизации немецкой армии в августе 1914 года и расформирован в марте 1918 года.
  — формирование Русской императорской армии, принимавшее участие в Первой мировой войне.

Воздушно-десантные корпуса

Парашютные корпуса 
 1-й парашютный корпус (вермахт)

Авиационные корпуса 
 1-й авиационный корпус (люфтваффе)
 1-й авиационный корпус дальней бомбардировочной авиации
 1-й бомбардировочный авиационный корпус
 1-й гвардейский авиационный корпус дальнего действия
 1-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус (первого формирования)
 1-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус (второго формирования)
 1-й гвардейский истребительный авиационный корпус
 1-й гвардейский смешанный авиационный корпус
 1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус
 1-й истребительный авиационный корпус
 1-й штурмовой авиационный корпус
 1-й смешанный авиационный корпус

Корпуса ПВО 
 1-й корпус ПВО (1938)
 1-й корпус ПВО (1944) — сформирован 21 апреля 1944 года в составе Северного фронта ПВО на основе Мурманского корпусного района ПВО, прикрывал город Мурманск.
 1-й Особый корпус ПВО — сформирован 13 июня 1953 года в г. Видное Московской области. 1 июня 1988 года переименован в 86-ю дивизию ПВО.
 1-й истребительный авиационный корпус ПВО
  () — корпус противовоздушной обороны Люфтваффе во время Второй мировой войны.